Бернетт, Бёрнетт () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Бернетт, Алан (род. 1978) — шотландский снукерист.
 Бёрнетт, Веллингтон (1930—2013) — американский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1956 года.
 Бернетт, Гэбриел (род. 1975) — барбадосский легкоатлет.
 Бернетт, Джейми (род. 1975) — шотландский снукерист.
 Бёрнетт, Джон Харрисон (1922—2007) — британский ботаник, профессор ботаники, профессор сельской экономики, миколог, президент Британского микологического общества.
 Бернетт, Джонни (1934—1964) — американский певец, один из пионеров рокабилли, современник и одно время — конкурент Элвиса Пресли на мемфисской сцене.
 Бёрнетт, Кевин (род. 1982) — американский боксёр-профессионал.
 Бернетт, Кэрол (род. 1933) — американская актриса, комедиантка и певица.
 Бернетт, Кэти (род. 1988) — американская легкоатлетка.
 Бёрнетт, Марк (род. 1960) — американский телепродюсер.
 Бёрнетт, Ти-Боун (род. 1948) — американский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
 Бёрнетт, Томас (1852—1918) — валлийский футболист.
 Бёрнетт, Фрэнсис Элиза (1849—1924) — англо-американская писательница.
 Бёрнетт, Честер Артур (псевдоним Хаулин Вулф; 1910—1976) — американский блюзмен, гитарист, харпер, автор песен.

Топоним

Примечания